Dit is een lijst van planetoïden 26101-26200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26101) - || 1990 QQ6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (26102) - || 1990 QA9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (26103) - || 1990 SC3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (26104) - || 1990 VV1|| 11 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26105) - || 1990 VH5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (26106) - || 1990 WJ2|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (26107) - || 1991 GZ5|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (26108) - || 1991 LF2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (26109) - || 1991 LJ3|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (26110) - || 1991 NK4|| 8 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (26111) - || 1991 OV || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (26112) - || 1991 PG18|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (26113) - || 1991 PL18|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (26114) - || 1991 QG || 31 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (26115) - || 1991 RG17|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (26116) - || 1991 RW17|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (26117) - || 1991 RX21|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (26118) - || 1991 TH || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (26119) Duden || 1991 TN7|| 7 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (26120) - || 1991 VZ2|| 5 november 1991 || A. Sugie
|-
| (26121) - || 1992 BX || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26122) - || 1992 CS2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (26123) - || 1992 OK || 29 juli 1992 || T. Seki
|-
| (26124) - || 1992 PG2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (26125) - || 1992 RG || 3 september 1992 || S. Otomo
|-
| (26126) - || 1992 RD2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (26127) - || 1993 BL2|| 19 januari 1993 || T. Seki
|-
| (26128) - || 1993 BO10|| 22 januari 1993 || Spacewatch
|-
| (26129) - || 1993 DK || 19 februari 1993 || T. Urata
|-
| (26130) - || 1993 FQ11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (26131) - || 1993 FE20|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (26132) - || 1993 FF24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26133) - || 1993 FS26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26134) - || 1993 FY34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (26135) - || 1993 GL1|| 12 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (26136) - || 1993 OK7|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (26137) - || 1993 QV1|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (26138) - || 1993 TK25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (26139) - || 1993 TK32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (26140) - || 1994 CX10|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (26141) - || 1994 GR2|| 5 april 1994 || Spacewatch
|-
| (26142) - || 1994 PL1|| 3 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (26143) - || 1994 PF5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26144) - || 1994 PG7|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26145) - || 1994 PG18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26146) - || 1994 PF27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26147) - || 1994 PS32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26148) - || 1994 PN37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26149) - || 1994 PU37|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26150) - || 1994 RW11|| 4 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (26151) - || 1994 TT3|| 2 oktober 1994 || T. Seki
|-
| (26152) - || 1994 UF || 24 oktober 1994 || R. H. McNaught
|-
| (26153) - || 1994 UY || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26154) - || 1994 VF1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26155) - || 1994 VL7|| 8 november 1994 || S. Otomo
|-
| (26156) - || 1994 WT || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26157) - || 1994 WA1|| 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26158) - || 1994 WH1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26159) - || 1994 WN3|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26160) - || 1994 XR4|| 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26161) - || 1995 BY2|| 27 januari 1995 || S. Otomo
|-
| (26162) - || 1995 BB14|| 31 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (26163) - || 1995 DW || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (26164) - || 1995 FK4|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (26165) - || 1995 FJ6|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (26166) - || 1995 QN3|| 31 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (26167) - || 1995 SA1|| 18 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (26168) Kanaikiyotaka || 1995 WT8|| 24 november 1995 || T. Niijima
|-
| (26169) Ishikawakiyoshi || 1995 YY || 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (26170) Kazuhiko || 1996 BH2|| 24 januari 1996 || T. Niijima
|-
| (26171) - || 1996 BY2|| 17 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26172) - || 1996 BV5|| 18 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (26173) - || 1996 DQ2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (26174) - || 1996 EP1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (26175) - || 1996 EZ15|| 13 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (26176) - || 1996 GD2|| 15 april 1996 || AMOS
|-
| (26177) - || 1996 GN2|| 12 april 1996 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (26178) - || 1996 GV2|| 11 april 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26179) - || 1996 GL3|| 9 april 1996 || Spacewatch
|-
| (26180) - || 1996 GS9|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (26181) - || 1996 GQ21|| 12 april 1996 || N. Danzl
|-
| (26182) - || 1996 HW8|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (26183) - || 1996 HG15|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (26184) - || 1996 HC25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (26185) - || 1996 NG || 14 juli 1996 || NEAT
|-
| (26186) - || 1996 SJ3|| 20 september 1996 || Spacewatch
|-
| (26187) - || 1996 XA27|| 12 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26188) - || 1996 YE2|| 22 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26189) - || 1997 AX12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26190) - || 1997 BG3|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26191) - || 1997 CZ2|| 3 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26192) - || 1997 CH16|| 6 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (26193) - || 1997 CL20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26194) - || 1997 CO26|| 10 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (26195) Černohlávek || 1997 EN || 1 maart 1997 || P. Pravec
|-
| (26196) - || 1997 EF46|| 9 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26197) Bormio || 1997 FN1|| 31 maart 1997 || F. Manca, P. Sicoli
|-
| (26198) - || 1997 GJ13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (26199) - || 1997 GP13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (26200) - || 1997 GF17|| 3 april 1997 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten